Kuna (waluta)
 Lipa (waluta)
 Port lotniczy Charków-Osnowa